Ива́н Алексе́евич Кура́тов (;  — ) — основоположник литературы коми, лингвист, переводчик, поэт коми.

Биография 
Иван Куратов родился в с. Кебра Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне с. Куратово Сысольского района Республики Коми) в семье дьякона.

1854 — окончил Яренское духовное училище.

1854—1860 — Учился в Вологодской духовной семинарии, где впервые проявилось его поэтическое дарование. Цель жизни была определена в стихотворении «Жизнь человека» (1857), — «Дать счастье родному народу». Центральное место в поэзии Куратова занимают философские и социально-политические взгляды, заметно окрашенные национальным (коми) самосознанием.

1861—1865 — Учительствовал в Усть-Сысольске. Жил в двухэтажном деревянном доме (снесён), ныне на этом месте (ул. Орджоникидзе 10) в современном жилом доме (на первом этаже) располагается Литературно-мемориальный музей И. А. Куратова.

Заметное место в творчестве поэта занимают переводы с русского: И. А. Крылова, А. С. Пушкина, А. В. Кольцова; а также зарубежных классиков мировой литературы.

Уделял большое внимание изучению коми-зырянского языка. Написал грамматику коми языка. Параллельно исследовал грамматику удмуртского и марийского языков.

Переехал в Казань, где недолгое время работал полковым аудитором.

С 1866 года жил в Средней Азии. Умер в г. Верном (ныне Алма-Ата) в 1875 году от чахотки.

Память 

 В 1989 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Куратову.
 2 октября 2009 года в Государственном театре оперы и балета Республики Коми состоялась премьера оперы «Куратов», музыка Сергея Носкова на доработанное им либретто Альберта Ванеева.

В Сосногорске Республики Коми есть улица Куратова. 
 В Алматы, где Куратов жил последние годы, в Медеуском районе его именем названа улица (бывшая Сибирская).

Библиография 
 «Сочинения»: Художественные произведения, т. 1, Сыктывкар, 1939; Лингвистические работы, т. 2, Сыктывкар, 1939.
 «Бöрйöм гижöдъяс», Сыктывкар, 1951;
 «Бöрйöм гижöдъяс» в рус. пер. [Послесл. А. Федоровой], М., 1958.
 «Коми напевы» : [Стихотворения]. — Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1985.
 «Ты бесконечна, жизнь» : [Заметки публицистика]. — Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1988.
 «Ой, жизнь ты, жизнь…» : [Стихотворения и поэмы]. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999.
 «Моя муза не продажна» : [Избранные стихи]. Эском, 2007.

См. также 
 Куратовская энциклопедия

Примечания

Литература 
 Босов Д. В. К вопросу о религиозных и общественно-политических взглядах И. А. Куратова : на рус. яз. / Д.В. Босов // Арт. – 2004. - № 2. – С. 126-137.
Ивлев Н. П. Куратов в Казахстане. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1981.
 Муравьёв В. Б. Первые песни. — М.: Детская литература, 1968. — 160 с.

Ссылки 
 Иван Куратов
 
 Куратов Иван Алексеевич
 Видео-фрагменты из оперы «Куратов»
 Видео-отрывки из оперы «Куратов», съемка с премьеры
 Фрагменты музыки из оперы «Куратов» на сайте композитора Сергея Носкова

Писатели на коми языке
Писатели России XIX века
Поэты на коми языке
Основоположники национальной письменности и литературы
Авторы учебников
Писатели Коми
Персоналии:Яренск
Умершие от туберкулёза